Соломенные псы ():
 Соломенные псы (фильм, 1971)  — художественный фильм Сэма Пекинпа по роману Гордона М. Уильямса «Осада фермы Тренчера» (The Siege of Trencher’s Farm).
 Соломенные псы (фильм, 2011) — триллер режиссёра, продюсера и сценариста Рода Лури, ремейк одноимённого фильма 1971 года